Мария Анна Саксонская:
* Мария Анна Саксонская (1728—1797) — курфюрстина Баварии.
 Мария Анна Саксонская (1799—1832) — великая герцогиня Тосканы.